

Engin de transport 
 Land Rover Defender : Une voiture
 Aeronca 65TAC Defender : avion monoplan de la Seconde Guerre mondiale
 Hughes MD 500 Defender : un hélicoptère des années 1970
 Fletcher FD-25 Defender : avion de combat anti-guérilla des années 1950

Informatique 
 Defender : logiciel Microsoft de protection contre les logiciels espion (un antispyware)
 BitDefender : un antivirus roumain

Culture

Littérature 
 The Last Defender of Camelot : une anthologie de nouvelles de science-fiction de Zelazny
 Chicago Defender : journal hebdomadaire afro-américain des États-Unis au début du

Cinéma et télévision 
 The Defender (ou The Bodyguard from Beijing) : film  hongkongais sorti en 1994
 Voltron : Defender of the Universe : série télévisée de 1984-1985
 Defender : titre sous lequel le film indien Krrish 3 (2013) est sorti en DVD en France

Musique 
 Defender : album de musique de Rory Gallagher sorti en 1987

Sport 
 Le Defender : yacht vainqueur de la coupe de l'America 1895
 Dans le vocabulaire de la coupe de l'America, le defender désigne le voilier vainqueur de l'édition précédente.
 Voir  Defender (association football)

Jeu vidéo 
 Defender : jeu vidéo sorti en 1980
 Defender II : jeu vidéo sorti en 1981 
 Defender of the Crown : jeu vidéo sorti en 1986
 Mystic Defender : jeu vidéo sorti en 
 Centurion: Defender of Rome : jeu vidéo de stratégie sorti en 1990
 Defender 2000 : jeu vidéo sorti en 1993
 Ecco the Dolphin: Defender of the Future : jeu vidéo sorti en 2000
 Robin Hood: Defender of the Crown : jeu vidéo sorti en 2003 développé par Williams Electronics
 Defender : jeu vidéo sorti en 2002

Articles connexes 
Paronymie
 Defendor : film américain
  : les homonymes
 Défenseurs : groupe de super-héros de Marvel